Olevanesi – abitanti di Olevano Romano
Olevanesi – abitanti di Olevano di Lomellina
Olevanesi – abitanti di Olevano sul Tusciano